Кандаву ():
 Кандаву — архипелаг в Фиджи, расположен южнее острова Вити-Леву.
 Кандаву — крупнейший остров одноименного архипелага.
 Кандаву — сельский населённый пункт на южном побережье восточной части одноименного острова.
 Кандаву — аэропорт, расположен около населенного пункта Намалата на юго-западе центральной части одноименного острова.
 Кандаву — провинция Фиджи.
 Кандаву — пролив между одноимённым островом и островом Вити-Леву.

См. также 
 Кандавуская веерохвостка () — вид птиц, эндемик архипелага Кандаву.
 Кандавуский медосос () — вид птиц, эндемик архипелага Кандаву.